еПри Мехико 2023 года () — первый этап сезона 2022/2023 чемпионата мира «Формулы E», который прошёл 14 января на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Это седьмой еПри Мехико в истории.

Перед еПри 
Гонка стала дебютной для  — третьего поколения автомобилей Формулы E, а также для нового шинного поставщика Hankook. Также из-за изменений в регламенте гонка прошла по новым правилам — дистанция состояла из определённого количества кругов, а в самой гонке больше не использовался FanBoost.

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 13 января в 16:30 по местному времени (UTC-6), вторая — 14 января в 07:30.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +13…17 °C. Трасса +17…31 °C.

Квалификация стартовала в 09:40 по местному времени (UTC-6).

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +24…21 °C. Трасса +40…39 °C.

Гонка стартовала в 14:03 по местному времени (UTC-6). На старте ди Грасси сохранил лидерство. В конце первого круга выехал автомобиль безопасности из-за аварии Фряйнса и Нато, в результате аварии оба гонщика сошли, а после гонки выяснилось, что в этом инциденте Фряйнс получил перелом руки. На шестом круге был дан рестарт, но почти сразу гонка была нейтрализована из-за остановки на трассе автомобиля Бёрда. На десятом круге был дан рестарт. На 12-м круге ди Грасси ошибся, и лидером гонки стал Деннис. На 15-м круге Верляйн обошёл Лоттерера за счёт более поздней активации режима атаки. На 18-м круге Мортара допустил ошибку, его автомобиль вылетел с трассы, и вновь выехал автомобиль безопасности. На 21-м круге был дан рестарт. На 25-м круге Верляйн и Лоттерер активировали режим атаки второй раз, на 26-м круге это сделал Хьюз, и в момент активации его обогнал Верляйн. Ди Грасси израсходовал заряда больше, чем у соперников, и замедлил свой темп, и на 28-м круге его обогнал Верляйн. К основным 36-и кругам гонки было добавлено ещё пять дополнительных из-за выезда автомобиля безопасности. На последнем круге Хьюз неудачно атаковал ди Грасси, и из-за своей ошибки он пропустил вперёд Лоттерера.

Круги лидирования

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.
 Дэн Тиктум получил 10-секундный штраф за срезку шиканы и получения преимущества.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Мексике в 2023 году
ЕПри Мехико